Националният отбор по футбол на Молдова представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Молдовската футболна асоцияция.

До 1991 г. Молдова е в състава на СССР. Няма участия на големи футблолни първенства. Миодраг Георгиев е голям молдовски футболис, играе в един от най-силните отбори в България.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 От 1930 – 1938 е част от 
 От 1950 – 1994 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

България – Молдова 

 

Молдова